7620 Вілларт (7620 Willaert) — астероїд головного поясу.
 Адріан Вілларт (Willaert; бл. 1490, Брюгге — 7 грудня 1562, Венеція) — нідерландський композитор і педагог.